Typ 19 (auch Type 19 oder Typ XIX) steht für
 LAWA-Typ 19 (Kleines Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern), ein Fließgewässertyp
 Peugeot Typ 19, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 155-mm-Radhaubitze Typ 19, ein japanisches Militärfahrzeug

Abkürzung